Donagh steht für:
 Donagh (Prince Edward Island), Ort im Queens County in und auf Prince Edward Island, Kanada
 Donagh (Nordirland), Ort und Townland in County Fermanagh, Nordirland
 Donagh (Irland), Halbinsel im County Sligo, Connacht, Irland
 Donagh (Vorname)

Siehe auch:
 McDonagh
 Donaghey
 Donaghy